Montagu Bertie peut se référer à plusieurs personnes, notamment :

 Montagu Bertie (1608-1666),  comte de Lindsey, noble royaliste et commandant d'armée ;
 Montagu Bertie (1784-1854),  d'Abingdon ;
 Montagu Bertie (1808-1884),  d'Abingdon, et homme politique ;
 Montagu Bertie (1836-1928),  d'Abingdon ;